Giuseppe La Rosa – militare italiano
 Giuseppe La Rosa – politico italiano
 Giuseppe La Rosa – regista italiano
 Giuseppe Michele La Rosa - Bodybuilder